Michael Bruce peut se référer à:

 Michael Bruce (poète) (1746–1767), poète écossais
 Michael Bruce (musicien) (1948-), guitariste de rock américain